Il Colli d'Imola bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna. Può contenere in etichetta le indicazioni "frizzante" o "superiore"

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino
odore: vinoso, leggermente fruttato
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce - di giusto corpo, asciutto, armonico per la versione "superiore"

Storia

Abbinamenti consigliati 
secondi di carne e formaggi piccanti

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna